A Praça Universidade Mackenzie é uma praça no distrito da Consolação, em São Paulo. É delimitada pelas ruas Itambé, Sergipe e da Consolação. Passou assim a ser denominada através da Decreto 36.081 de 9 de maio de 1996.

Abriga a escultura em bronze de John Mackenzie, mecenas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de autoria da artista Denise Barros.

Nela se localizam o tradicional Cemitério Venerável Ordem Terceira da Nossa Senhora do Carmo, na rua Sergipe, o Cemitério dos Protestantes, localizado na mesma rua, e diversos estabelecimentos de comércio variado, como lanchonetes, laboratórios, entidades de ensino, como o Curso Anglo Vestibulares, e outros, no entorno.

A manutenção da praça é realizada pela Associação Leetega, que reúne comerciantes do seu entorno.

Ligações externas 
 John Mackenzie

Universidade Mackenzie
Consolação (distrito de São Paulo)